Fontcouverte (Aude)
Fontcouverte (Charente-Maritime)
ook:
Fontcouverte-la Toussuire, Savoie